Eurocup Basketball, competició de bàsquet creada el 2002, organitzada per la Unió de Lligues Europees de Basquetbol (ULEB), hereva de la Recopa d'Europa de bàsquet i de la Copa Korac.
 FIBA EuroCup, competició de bàsquet creada el 2003, organitzada per la FIBA